Wyoming Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wyoming Village Historic District (Wyoming, New York), NRHP-ID 74001326
 Wyoming Village Historic District (Hopkinton, Rhode Island), NRHP-ID 74000014